Данная дискография калифорнийской альтернативной рок-группы AFI включает в себя все официально изданные альбомы, синглы, EP, промоиздания, а также видеозаписи группы.

Ранние AFI начинали с калифорнийского панк-рока, однако менялись от альбома к альбому. На это, в частности, повлиял приход в группу Джейда Пьюджета в 1998 году. После того, как коллектив добился известности в Соединённых Штатах, они переходят на мейджор-лейбл DreamWorks Records, записывая уже альтернативный альбом Sing The Sorrow, ставший впоследствии платиновым. Последний альбом, Crash Love, мягче всех в звучании, однако это не мешает группе исполнять свои хиты 90-х годов в своих выступлениях, теперь уже по всему миру.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Компиляции

Мини-альбомы

Сплиты

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Выступления, транслируемые по телевидению

В сборниках

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 
Дискография на AFI Ignite

AFI
AFI
AFI